Nevina – altro nome di Sneguročka, personaggio del folclore russo
 Nevina – nome con cui viene chiamata Biancaneve nella traduzione di Antonio Gramsci di Biancaneve e i sette nani, nella raccolta Favole di libertà
 Nevina aboe – specie di insetto
 Nevina – genere
 Nevina – nome

Note